Фоломеев — русская фамилия.

Известные носители:
 Фаламеев, Александр Иванович (1924—2007) — советский и российский тяжелоатлет, тренер по тяжёлой атлетике.

 Фоломеев, Алексей Филимонович (1914—1989) — советский учёный в области авиационно-космической техники.
 Фоломеев, Борис Андреевич (1942—2001) — российский археолог и музейный работник.
 Фоломеев (Фаламеев, Фаломеев), Валентин Фёдорович (1930—1988) — советский футболист, тренер, футбольный судья.
 Фоломеев, Дмитрий Сергеевич (1913—1954) — Герой Советского Союза.

 Фоломеева, Анна Абрамовна (в браке Берзинь; 1897—1961) — русская советская писательница, мемуаристка и прозаик, редактор.